Spring Hill peut faire référence à :

Toponyme

Australie 
 , un village de Nouvelle-Galles du Sud, près d'Orange.
 , une localité de Nouvelle-Galles du Sud, près de Wollongong.
 , une banlieue de Brisbane (Queensland).

États-Unis 
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Marengo en Alabama ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Barbour (Alabama) ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Butler (Alabama) ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Choctaw (Alabama) ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Cullman en Alabama ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Conecuh en Alabama ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté d'Escambia (Alabama) ;
  un quartier de la ville de Mobile (Alabama) ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Pike (Alabama) ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Walker (Alabama) ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Faulkner en Arkansas ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Nevada (Californie) ;
 , un quartier de Norwalk (Connecticut) ;
 , un district historique à Mansfield (Connecticut) ;
 Spring Hill, une census-designated place du comté de Hernando en Floride ;
 Spring Hill, census-designated place du comté de Santa Rosa en Floride ;
 , une ville du comté de Marion (Indiana) ;
 Spring Hill, une ville, du comté de Warren en Iowa ;
 Spring Hill, une ville des comtés de Johnson et de Miami dans l’État du Kansas ;
 Spring Hill, une ville du comté de Stearns dans l’État du Minnesota ;
 Spring Hill, une ville des comtés de Maury et Williamson dans l’État du Tennessee.

Royaume-Uni 
 , un domaine d'East Cowes sur l'île de Wight.

Autres 
 Bataille de Spring Hill, ayant eu lieu durant la guerre de Sécession.
 , une prison pour hommes, située à Grendon Underwood en Angleterre.
  à Nashville dans le Tennessee.
  à Mobile, Alabama.
 , une station du métro de Washington dans le comté de Fairfax en Virginie.
 , troisième album du groupe The Go-Betweens.
 
 

Homonymie de toponyme